Gravure est un nom commun qui peut désigner :

Technique 
 gravure, technique d'incision ou de creusement pour produire une image ou un texte.
 gravure, estampe obtenue par encrage d'une gravure (abus de langage).
 gravure lapidaire, technique de gravure sur pierre.
 gravure de sceau, art traditionnel chinois.

Technologie 
 logiciel de gravure, application informatique qui permet de graver des CD-ROM ou des DVD.
 gravure, technique de fabrication d'éléments de microélectronique.

Industrie 
 gravure, procédé de fabrication industrielle qui consiste à marquer un matériau.